Le tournoi de Charleston est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2016, classée en catégorie Premier, se dispute du 4 au .

Sloane Stephens remporte le simple dames. En finale, elle bat Elena Vesnina, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Caroline Garcia et Kristina Mladenovic.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Charleston
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Tennis féminin en 2016
Sport aux États-Unis en avril 2016
Tennis en avril 2016